Фінал Кубка Іспанії з футболу 2013 — футбольний матч, що відбувся 17 травня 2013 року. У ньому визначився 111-й переможець кубку Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на soccerway 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2013 у футболі
2013 в іспанському спорті